Гревенските планини (, Гревенон Вуна) е планина в северозападната част на Гърция.

Описание 
Гревенските планини са голяма планинска и хълмиста местност, анонимна в своята цялост, в западната страна на Гревенско, на границата с Кожанско. Това е югозападният край на планинския комплекс Горуша (Войо) и планинския район Талиарос, от който на север Гревенските планини са отделени от река Палеомагеро (Праморица). От планинския комплекс Василица на юг и югоизток Гревенските планини са отделени от река Венетикос. Планините се простират западно от град Гревена (550 m) в тях са селищата от Масторохорията и Купациохорията Корифи (Бурша, 920 m), Хрисавги (Мирали, 820 m), Трикорфо (Тричко, 1000 m), Калони (Лунч, 990 m), Анаврита (Вреащино, 860 m), Парорио (Ряхово, 810 m), Трикомо (Залово, 800 m), Мавранеи (Мавронища, 770 m), Елатос (Доврани, 730 m), Оропедио (Вилия, 860 m), Липси (830 m), Кидониес (Ванско, 910 m).

Скалите на планината са конгломерати и пясъчник.

Планинският комплекс се пресича от множество пътища. Пътят Гревена (550 m) - Доцико (Дуско, 1060 m) - Жужел (Зузули, 1060 m) минава близо до върха.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Гревена
Дем Горуша
Пинд